Jane Eyre - um romance
Jane Eyre (1944) - um filme sobre o romance homônimo
Lago Eyre
Península de Eyre

Pessoas
Eyre Coote - um militar

Desambiguação